Paraspora är ett släkte av svampar. Paraspora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraspora